Bridgewater Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bridgewater Township (Michigan)
 Bridgewater Township (Minnesota)
 Bridgewater Township (New Jersey)
 Bridgewater Township (Ohio)
 Bridgewater Township (Pennsylvania)